Это список глав государств и глав правительств, посетивших Северную Македонию.

Примечания 

Внешняя политика Северной Македонии
Списки дипломатических поездок